Адрастея може да се отнася до:

 Адрастея – героиня от древногръцката митология;
 Адрастея – спътник на Юпитер;
 Адрастея – област в Малоазийска Мизия